Анвельт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анвельт, Андрес (род. 1969) — эстонский политический деятель.
 Анвельт, Ян Янович (1884—1937) — советский военный и политический деятель, профессиональный революционер.